Ernest et Alfred Solvay sont les créateurs de l'industrie de la soude à l'ammoniaque.
 Le procédé Solvay est le principal procédé industriel de production de carbonate de sodium, découvert par Ernest Solvay.
 Les Congrès Solvay sont sept congrès de physique et de chimie qui eurent lieu au début du , organisés grâce au mécénat d'Ernest Solvay.
 Solvay est un groupe chimique belge fondé par les frères Solvay en 1863.
 La Solvay Brussels School of Economics & Management est l'école de commerce de l'Université libre de Bruxelles, fondée par Ernest Solvay en 1903.
 Le Prix Solvay pour la Chimie du futur, renommé en 2021 Prix Solvay pour la science du futur, est un prix scientifique belge, rendant hommage à Ernest Solvay.
 L'Hôtel Solvay est un hôtel de maître conçu par Victor Horta et situé avenue Louise à Bruxelles. Il fut commandité par Armand Solvay.
 La Bibliothèque Solvay est un bâtiment édifié en 1902 à Bruxelles.
 L'Athénée royal Ernest Solvay (anciennement Athénée royal de Charleroi), école fondée en 1802 à Charleroi portant la patronyme d'Ernest Solvay depuis 1992.
 Lucien Solvay, tout premier rédacteur en chef du journal Le Soir et correspondant de la revue le Ménestrel de Paris.  Franc-maçon bruxellois.
 Ernest-John Solvay a fait don du château de La Hulpe à la Communauté française de Belgique, ce qui fut cause d'un long procès.

Toponyme 
 Solvay, village américain dans l’État de New York
 Châteaux et domaine  Solvay à La Hulpe
 Château Tournai-Solvay à Watermael-Boitsfort
 Avenue, place et 
 L'Amicale Solvay à Couillet et à Jemeppe-sur-Sambre
 L'astéroïde